El Café Latino est un magazine culturel  sur l'Amérique latine. Depuis 2012, il propose des articles rédigés par des journalistes internationaux. Il a pour ambition de devenir l'ambassadeur culturel du "Nouveau Monde". El Café Latino participe à la diffusion de la culture, l’histoire et la géographie en lien avec l'Amérique latine.

El Café Latino 
El Café Latino est un magazine bimestriel, socioculturel gratuit sur l’Amérique latine créé en novembre 2012 en France.

El Café Latino est distribué dans les lieux culturels consacrés à l'Amérique latine en France et est également disponible en version digitale.

Le magazine est consacré à la transmission de la culture des pays de l’Amérique latine en France, on y retrouve notamment des articles sur l’histoire, la géographie ou la culture artistique et l'environnement.

Présentation 
El Café Latino est créé en 2012 par Roman Gomez. 

Aujourd’hui, le magazine sort une fois tous les deux mois et reste disponible pendant cette période dans certains lieux dédiés à l'Amérique Latine en France, comme des représentations diplomatiques ou des commerces à vocation culturelle. En mai 2013, les créateurs lancent le site web du magazine pour diffuser la version digitale et pour publier du contenu supplémentaire.

Le magazine collabore aujourd’hui avec des entreprises implantées en France, il est présent dans  et de musique (festival de Biarritz, Festival d’Ile-de-France), et depuis 2017, est devenu le partenaire principal de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes (manifestations culturelles organisées par le Ministère des Affaires Étrangères).

Étant gratuit, El Café Latino est financé par ses annonceurs, et les dons des abonnés.

Rencontre avec des artistes 
Le journal part  à la rencontre d’artistes latino-américains. 

La revue bimestrielle  assure la promotion de films de réalisateurs latino-américains.

Anciens numéros 
Le magazine El Café Latino a édité 50 numéros de son magazine en version imprimée.

La Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes 
El Café Latino participe chaque année à la manifestation. Cet événement est programmé entre la fin mai et début juin sur une dizaine de jours. Les cultures d’Amérique latine et des Caraïbes sont au cœur de la programmation: musique, cinéma, littérature, arts et gastronomie. Le but de ces journées est d’affirmer les liens existants entre la France et cette région du monde.

Notes et références 

Presse bimestrielle en France